Маргери́тт, Марґерітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Монпельє, 8 км на схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3418 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8637,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маргеритт на сайті французького Національного інституту географії 
 Офіційний сайт муніципалітету Маргеритт 
 [ Розташування муніципалітету Маргеритт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар